Бурячиха — самогон із цукрового буряку
Бурячиха (село), Сумська область, Охтирський район